CVP, sigle composé des trois lettres C, V et P, peut faire référence à :
 Christelijke Volkspartij, un ancien nom du  (démocrate-chrétien et flamand), un parti politique belge néerlandophone ;
 Commission du Vieux Paris ;
 Christliche Volkspartei des Saarlandes (en français, Parti chrétien-populaire de Sarre), un parti politique sarrois de 1945 à 1956 ;
 modèle Coût-Volume-Profit, en finance ;
  (en français, problème du plus proche vecteur), un problème qui consiste à trouver le point d’un réseau le plus proche d’une cible donnée ;
 Circuit value problem (en français, problème de l'évaluation d'un circuit), un problème algorithmique.
 Cercle de la voile de Paris.